Il singolare femminile dell'UNICEF Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Roberta Vinci era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta ai quarti di finale da Kirsten Flipkens.

In finale Nadia Petrova ha sconfitto Urszula Radwańska 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Samantha Stosur (primo turno)
 Sara Errani (primo turno)
 Dominika Cibulková (quarti di finale)
 Flavia Pennetta (secondo turno)

  Marija Kirilenko (primo turno)
  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Jelena Janković (primo turno)
  Nadia Petrova (campionessa)

Qualificate

  Urszula Radwańska (finale)
  Kirsten Flipkens (semifinale)

  Akgul Amanmuradova (primo turno)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

UNICEF Open 2012
WTA Tour 2012